GPZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grand Rapids (Minnesota) (Stati Uniti)
 Kawasaki GPZ